Юниорская сборная Бельгии по хоккею с шайбой — национальная юниорская команда Бельгии, представляющая государство на международных соревнованиях по хоккею с шайбой. Занимается командой Бельгийская королевская федерация хоккея на льду, команда постоянно участвует в чемпионате мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд.

Результаты

Чемпионат Европы до 18 лет

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд

Ссылки 
 Официальная страница Королевской бельгийской федерации хоккею с шайбой
 
 Официальный сайт Федерации хоккея Бельгии 

Хоккей с шайбой в Бельгии